Il termine "bongwater" in lingua inglese significa "acqua di bong". Può anche indicare:
 Bongwater – film del 1997 del regista  Richard Sears
 Bongwater – gruppo musicale statunitense attivo tra il 1985 e il 1992